

Каршев — село в гміні Ласьк Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Каршев — село в гміні Домб'є Кольського повіту Великопольського воєводства